C-Walk est une abréviation pouvant signifier :

 Crip-Walk, des pas de danse qu'exécutent les Crips, un gang américain.
 Clown-Walk, un des styles qui ont évolué à partir du Crip-Walk
 Crown-Walk, un des styles qui ont évolué à partir du Crip-Walk